Pericharax är ett släkte av svampdjur. Pericharax ingår i familjen Leucettidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Pericharax